Lettre steht für:

 ein Zustand einer Druckplatte, Avant la lettre
 ein vom französischen König unterzeichnetes versiegeltes Schreiben, Lettre de cachet
 eine in Frankreich gegründete Kulturzeitschrift, Lettre International
 ein Literaturpreis für die Kunst der Reportage, siehe Lettre Ulysses Award

Lettré ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Lettré (1908–1971), deutscher Chemiker, Pharmakologe und Krebsforscher

Siehe auch:
 Letter (Begriffsklärung)
 Lettré